Кожевенное — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Кожевенное — железнодорожная станция в Богородске.
 Кожевенное — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Кожевенное — село в Порецком районе Республики Чувашия.